De Draak of de Draak kan verwijzen naar:
 De Draak (Plopsaland De Panne)
 Hotel de Draak

Zie ook
 Draak (doorverwijspagina)
 Sint-Joris en de draak (doorverwijspagina)